Naderian ist der Familienname folgender Personen:

 Mandana Naderian (* 1970), Fernsehmoderatorin und Redakteurin 
 Reza Naderian (* 1989), iranischer Taekwondoin